Nicolás Bravo 1ra. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nicolás Bravo 1ra. Sección, Pichucalco, Chiapas, 
 Nicolás Bravo 1ra. Sección, Juárez, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar